Czernichów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Czernichów (Powiat Krakowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Czernichów (Powiat Żywiecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Żywiecki, Woiwodschaft Schlesien